Никола́й Ким: Ким, Николай (1908—1997) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ким, Николай Васильевич (1904—1988) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ким, Николай Константинович (род. 1956) — советский и российский хард-рок, поп-рок и поп-исполнитель.
 Ким, Николай Николаевич (1913—2009) — советский архитектор.

Примечания